Келлі Кісіо (,  18 вересня 1959, Піс-Ривер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Давос», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе Шаркс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 800 матчів у НХЛ, включаючи 39 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1993.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Давоса»‎